Le All-Ireland Senior Hurling Championship est la principale compétition de hurling en Irlande. Créée en 1887, la compétition est organisée par la GAA. Elle est aussi connue sous le nom de  à la suite du contrat de sponsoring finançant l'épreuve.

Les matchs se disputent pendant les mois d’été, la finale étant traditionnellement disputée le premier dimanche de septembre dans le stade de Croke Park à Dublin. Le trophée remis à l’équipe vainqueur est la .   Le championnat était initialement une épreuve par élimination directe ouverte aux quatre vainqueurs des championnats de provinciaux. Durant les années 1990, le championnat se transforme, d’abord en introduisant un système de repêchage puis diverses formules permettant aux équipes de disputer plus de matchs.

Aujourd’hui le championnat d’Irlande consiste en un ensemble de phases avec quatre groupes dont la répartition se fait par niveau. Dans les faits, seules les équipes du premier groupe se disputent le titre de champion d’Irlande. 

Dans son format actuel, la compétition commence à la fin mai par les championnats provinciaux du Leinster et du Munster. Les vainqueurs de ces deux championnats se qualifient directement pour les demi-finales du  où elles sont rejointes par les deux vainqueurs de la compétition de repêchage. 13 équipes participent au . kilkenny GAA, Cork GAA et Tipperary GAA forment le , les trois équipes majeures du hurling. À elles trois elles ont remporté 84 des 124 championnats. Le titre de champion d’Irlande a été remporté par treize équipes différentes et dix d’entre elles l’ont remporté au moins deux fois. Le recordman de victoire est Kilkenny qui a gagné la compétition à 34 reprises.

Organisation de la compétition 

Au milieu des années 1990 la GAA développa un nouveau système de qualification grâce auquel certaines équipes se verraient proposé une nouvelle chance de qualification après une élimination « prématurée ». En 1997, la première transformation du championnat intervint avec l’apparition de qui est communément la « porte de derrière » (Back door en anglais) c’est-à-dire un repêchage. Les équipes battues en finale des championnats régionaux du Munster et du Leinster se sont vu la possibilité de jouer un match de repêchage afin d’accéder quand même aux demi-finales du All-Ireland. La finale du All-Ireland fut donc cette année-là le remake de la finale du championnat du Munster (Clare battant pour la deuxième fois Tipperary).

Le nouveau système de repêchage fut étendu les années suivantes. À partir de 2005 deux finalistes des championnats régionaux du Leinster et du Munster sont d’office qualifiés pour les quarts de finale. Huit autres équipes réparties en deux poules de 4 équipes s’affrontent pour déterminer les quatre autres quart de finalistes.

Palmarès

Les meilleures équipes

Notes et références 

Hurling

Hurling
Événement sportif en Irlande du Nord